BiH:
 Donji Gradac (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Donji Gradac (Široki Brijeg, BiH), naselje u općini Široki Brijeg